Terence Young ou Terry Young peut désigner :

 Terence Young (1915-1994), réalisateur de film britannique ;
 Terence Young (né en 1952), homme politique canadien ;
 Terry Young (né en 1948), homme politique américain ;
 Terry Young (né en 1968), homme politique australien ;
 Terry Young (né en 1978), pongiste anglais.

Homonymie de personnes